Le terme orseille désigne :

 l'orseille, une substance colorante directement extraite de certains lichens ;
 les orseilles, lichens de diverses espèces dont on tire la substance colorante portant le même nom ;
 l'orseille orcéine, colorant alimentaire également connu sous le code .